wolność – sytuacja związana z wyborem
 Wolność – powieść amerykańskiego pisarza Jonathana Franzena
 Wolność (206,1 m n.p.m.) – wzniesienie na Pojezierzu Krajeńskim, położone w woj. pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Chojnice

Organizacje
 Organizacja „Wolność” – polska organizacja konspiracyjna w czasie I wojny światowej
 Syndykalistyczna Organizacja „Wolność” – polska organizacja konspiracyjna założona w czasie II wojny światowej w 1940 w Warszawie
 Wolność – polska organizacja konspiracyjna działająca  w czasie II wojny światowej od końca 1939 do połowy 1941
 Wolność – polska prawicowa, konserwatywno-liberalna i eurosceptyczna partia polityczna (dawniej KORWiN)

3 miejscowości w Polsce:
 Wolność – kolonia w woj. pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Chojnice
 Wolność – przysiółek wsi Miękoszynek, w woj. mazowieckim
 Wolność – przysiółek wsi Świnna, w woj. śląskim

Zobacz też 
 swoboda